La Unión de los Jóvenes Fascistas puede referirse a dos organizaciones hermanas:

Unión de los Jóvenes Fascistas - Vanguardia (chicos)
Unión de los Jóvenes Fascistas - Vanguardia (chicas)